Penglai – miasto w Chinach, w prowincji Shandong, w prefekturze miejskiej Yantai
 Penglai – w chińskich legendach kraina szczęścia i nieśmiertelności, leżąca na wschodnim oceanie